Sangmu Rugby Team (Hangul :상무 Hanja : 尙武) ou la KAFAC (Korea Armed Forces Athletic Corps (Coréen : 국군체육부대) est un club coréen de rugby à XV, représentant les meilleurs joueurs de rugby au sein de l'armée coréenne et est basé à Seongnam.

Joueurs actuels

Les avants

Première ligne
 KANG MIN SUNG/강민성 :Pilier
 한성우 :Pilier
 Woong Heo (Hangul: 허웅 Hanja:許雄) :Pilier
 Sung-Goo Park (Hangul:박성구) :Talonneur
 이종근 :Talonneur

Deuxième ligne
 정태균 (Deuxième ligne)
 이현우 (Deuxième ligne)
 신용철 (Deuxième ligne)

Troisième ligne
 Jeong-Min Kim (Hangul : 김정민 Hanja : 金晶珉): Troisième ligne aile
 Song-Gyun Jung (Hangul : 정성균 Hanja :丁成均) : Troisième ligne aile (4 sélections)
 정현기 : Troisième ligne aile
 Kwang-Moon Lee (Hangul : 이광문 Hanja : 李光紋) : No8
 이재원 : No8

Les arrières

Demi de mêlée
 Sung-Hyuk Ahn (Hangul:안승혁 Hanja:安承赫) : Demi de mêlée (2 sélections)
 이기돈 (Demi de mêlée)

Demi d'ouverture
 Tae-il Yoon (Hangul: 윤태일 Hanja:尹泰日) : Demi d'ouverture (6 sélections)
 오윤형 (Hanja: 呉潤衡) : Demi d'ouverture

Trois-quarts centre 
 Sung-Soo Kim (Hangul: 김성수 Hanja:金成洙) : Centre (13 sélections)
 허동구 (Hanja: 許桐構) : Centre

Trois-quarts aile 
 유명진 : Ailier
 노병관 (Hanja: 慮炳官) :Ailier
 In-Soo Cho (Hangul: 조인수 Hanja:趙寅秀) :Ailier (3 sélections)
 Jae-Young Chae (Hangul: 채재영 Hanja:蔡宰榮): Ailier (6 sélections)

Arrière 
 Gyu Deuk Lee 이규득 (Arrière)

Anciens joueurs 
 Han Young-Hoon (Hanja:韓栄勲)
 Lim Sung-Soo (Hanja:林成洙) actuellement au Samsung SDI
 Kim Sung-Nam (Hanja:金聖男)
 Kim Hyung-Ki (Hanja:金亨基) actuellement au POCOS
 Lee Je-Kil (Hanja:李斎吉) actuellement au POCOS
 Kim Young-Geun (Hanja:金英根)
 Park Chang-Min (Hanja:朴昶玟) actuellement au Samsung SDI
 Chung Sung-Woon (Hanja:鄭盛云) actuellement au Samsung SDI
 Lee Jang-Woo (Hanja:李章雨) actuellement au KEPCO
 You Young-nam (Hangul : 유영남, Hanja : 劉永男) actuellement au Panasonic Wild Knights

Voir aussi 
 Équipe de Corée du Sud de rugby à XV
 Gwangju Sangmu Phoenix

Liens externes 
 Site du Club
 Site de la Korea Rugby Union

Club de rugby à XV en Corée du Sud